Каннегисер (Каннегиссер, Канегисер, Канегиссер) — фамилия.

 Каннегисер, Иоаким Самуилович (1860—1930) — русский инженер, теоретик в области организации труда, промышленник.
 Каннегиссер, Карл Людвиг (1781—1861) — немецкий филолог и переводчик, педагог.
 Каннегисер, Леонид Иоакимович (1896—1918) — русский поэт, сын И. С. Канегиссера.